Renče, plaats in Slovenië
Řenče, gemeente in Tsjechië